Die Football League First Division 1956/57 war die 58. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1956 und endete am 1. Mai 1957.

Manchester United gewann mit acht Punkten Vorsprung vor den direkten Verfolgern Tottenham Hotspur und Preston North End die mittlerweile fünfte englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte und verteidigte den Titel aus dem Vorjahr. Beide Aufsteiger Leeds United und Sheffield Wednesday konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der Cardiff City und Charlton Athletic den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Nottingham Forest und Leicester City ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||24
||23
||21
||24
||20
||23
||24
||17
||24
||24
||22
||29
||26
||27
||29
||25
||29
||24
||26
||25
||23
||30

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Manchester United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1956/57 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.

Weblinks 
 England 1956-57 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1956/57
Fußballsaison 1956/57